Lozna ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien:
 Lozna (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 Lozna (Sălaj), Gemeinde im Kreis Sălaj
 in Serbien:
 Lozna (Trstenik), Dorf der Gemeinde Trstenik